Краснодо́н — лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці на лінії Родакове — Ізварине між станціями Сімейкине (13 км) та Ізварине (17 км). Розташована в місті Сорокине, Краснодонська міська рада Луганської області.

Транспортне сполучення 
Через військову агресію Росії на сході України транспортне сполучення припинене.

Джерела

Примітки

Посилання 

Залізничні станції Луганської області
Транспорт Сорокиного
Станції Донецької залізниці
Засновані в Україні 1916